Windhausenia  es un  género extinto y exclusivo de la América del Sur, de mamíferos placentarios de la familia Macraucheniidae, perteneciente al orden Litopterna de los meridiungulata. Aunque algunas especies alcanzaron la talla del más conocido y robusto género Macrauchenia, su constitución era más ligera. Se han hallado restos suyos en Argentina.

Windhausenia, un género endémico de la Formación Uquía, aparentemente se registra en los niveles medios de esta unidad. Kraglievich (1930) lo consideró más avanzado que Promacrauchenia pero más primitivo que Macrauchenia.

El género fue muy longevo y sobrevivió al gran intercambio americano. Hubo de competir con sus parientes más avanzados los macrauquenias, por lo que pudo ocupar un nicho ecológico especializado que evitaba la competencia. Sus restos, aparecidos en la región subtropical, en contraste con la zona templada o tropical de otros géneros, se han hallado asociados a depósitos eólicos, correspondientes a ambientes áridos y semiáridos, ocupando un ambiente más similar al de los camellos que el género Macrauchenia.

Clasificación 
Cladograma basado en el análisis filogenético publicado por Schmidt et al. en 2014, mostrando la posición de Windhausenia:

Referencias 

Litopterna
Mamíferos extintos de América
Mamíferos del Plioceno